Oleksandr Klymenko ist der Name folgender Personen:

* Oleksandr Klymenko (Leichtathlet) (1970–2000), ukrainischer Kugelstoßer
 Oleksandr Klymenko (Radsportler) (* 1975), ukrainischer Radsportler
 Oleksandr Klymenko (Politiker) (* 1965), ukrainischer Politiker

Siehe auch:
 Aljaksandr Klimenka (* 1983), weißrussischer Fußballspieler